Вячеслав Андреевич Аблотиа (19 октября 1942, Гудаута, Абхазская АССР, Грузинская ССР, СССР) — советский, грузинский и абхазский актёр театра и кино, режиссёр дубляжа, режиссёр и сценарист,  (1974), .

Биография 
Родился 19 октября 1942 года в Гудауте.

В 1963 году поступил на актёрский факультет Тбилисского театрального института имени Руставели, который он окончил в 1968 году, а в 1979 году поступил на Высшие курсы режиссёров и сценаристов в Москве, которые он окончил в 1981 году.

В 1968 году был принят в труппу Сухумского драматического театра имени Чанбы, где прослужил вплоть до 1979 года.

В 1982 году был принят в состав киностудии Грузия-фильм в качестве режиссёра-постановщика.

В 1989 году переехал в Сухум, где основал киностудию Абхазфильм, там же поставил фильм Колчерукий. В качестве режиссёра-постановщика снял ряд научных телефильмов. Также работал и в дубляже — перевёл на абхазский язык советские мультфильмы: Бременские музыканты, Зима в Простоквашино, Как львёнок и черепаха пели песню, Каникулы в Простоквашино, Карлсон вернулся, Малыш и Карлсон, По следам Бременских музыкантов Трое из Простоквашино, а также ряд художественных фильмов, актёры дубляжа Абхазского государственного драматического театра озвучили героев мультфильмов, а также спели песни Винни-Пуха и героев Бременских музыкантов на абхазском языке.

Фильмография

Актёр 
 1972 — Синие зайцы, или музыкальное путешествие
 1975 — У самого Чёрного моря
 1975 — Белый башлык — Анзор
 1977 — В ночь на новолуние — Шахан
 1985 — Чегемский детектив
 2012 — Большая ржака — пастух в горах

Режиссёр 
 1986 — Сувенир
 1992 — Колчерукий + сценарист

Ссылки 
 Интервью с актёром и режиссёром .
 Краткая биография.
 Подробная биография.
 Подробная биография.
 Подробное интервью .
 Подробное интервью.
 Вячеслав Аблотиа отпраздновал свой 75-летний юбилей.

Режиссёры Абхазии
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров